Карира () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сержипи. Составная часть мезорегиона Сертан штата Сержипи. Население составляет 	68 509	 человек (на 2010 год). Площадь — 	1 874,723	 км². Плотность населения — 	36,54	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 193 496 169,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 2993,30 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,614 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Карира
 Фрей-Паулу
 Носа-Сеньора-Апаресида
 Педра-Моли
 Пиньян
 Рибейрополис

Микрорегионы штата Сержипи